K-Bus steht für:

 K-Bus (SPS), ein interner Kommunikationsbus einer SPS
 Karosseriebus in Kraftfahrzeugen
 K-Bus GmbH, österreichischer Bushersteller, siehe Kutsenits

Abkürzung